Sezon 2012/2013 Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich – 2. sezon Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Rozpoczął się 23 listopada 2012 na normalnej skoczni Lysgårdsbakken w norweskim Lillehammer, a zakończył się 17 marca 2013 na Holmenkollbakken w Oslo. Był to drugi sezon kobiecych zmagań podczas Pucharu Świata. Po raz pierwszy w historii został rozegrany konkurs drużynowy - mieszany w Lillehammer. Ostatni konkurs cyklu w Oslo został rozegrany na skoczni dużej i prawo występu w nim miało 30 najlepszych zawodniczek sezonu.

Główną imprezą sezonu była próba przedolimpijska w Soczi i mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Val di Fiemme.
Obrończynią Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich z sezonu poprzedzającego była Amerykanka Sarah Hendrickson.

Z powodu złych warunków atmosferycznych pierwszy konkurs w Zaō został przeniesiony z 9 na 10 lutego.

Obrończynią Pucharu Świata wśród kobiet była Amerykanka Sarah Hendrickson. Zawodniczce nie udało się obronić tytułu, przegrywając o 250 punktów z szesnastoletnią Japonką Sarą Takanashi. Trzecie miejsce ze stratą 474 punktów do zwyciężczyni zajęła Francuzka Coline Mattel. W Pucharze Narodów zwyciężyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych przed Słowenią i Japonią.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 
Stan po 16 / 16 konkursów

Klasyfikacja Pucharu Narodów 
Klasyfikacja po 17 / 17 konkursów

Zobacz też 
 Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2012/2013
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2012/2013

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

!